

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bruv“ beginnt.

Bruv 



Bruvi 
 Bruvik, Olav (1913–1962), norwegischer Gewerkschafter und Politiker

Bruvo 
 Bruvoll, Ole Jørgen (* 1995), norwegischer Skilangläufer